aminoacetonitryl, H2N−CH2−C≡N
diazetyna,